Chloranthelia är ett släkte av bladmossor. Chloranthelia ingår i familjen Lepidoziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Chloranthelia